Strachocin [] heißen folgende Orte in Polen:

Strachocin (Stronie Śląskie) (dt. Schreckenorf), Dorf in der Gemeinde Stronie Śląskie (Seitenberg), Powiat Kłodzki, Wojewodschaft Niederschlesien
Strachocin (Stargard) (Zartzig), Dorf in der Gmina Stargard, Powiat Stargardzki, Wojewodschaft Westpommern

sowie
Strachocin (Breslau), Quartier im Breslauer Stadtbezirk Psie Pole